Le tournoi de Rio de Janeiro est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 500 Series, se dispute du 15 au , conjointement avec l'épreuve féminine.

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Autrichien Andreas Haider-Maurer et de l'Espagnol Fernando Verdasco.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Daniel Muñoz de la Nava et Diego Schwartzman.
 Jo-Wilfried Tsonga, tête de série n°3, est battu dès le  par le  mondial, Thiago Monteiro.
 Pablo Cuevas s'impose en finale 6-4, 6-7, 6-4 face à l'Argentin Guido Pella. Il s'agit du  ATP de sa carrière, le deuxième remporté au Brésil.
 En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah remportent leur deuxième tournoi consécutif après leur succès la semaine précédente au tournoi de Buenos Aires en battant en finale Pablo Carreño-Busta et David Marrero 7-6, 6-1. Il s'agit de leur  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro (WTA 2016) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Rio de Janeiro
Sport au Brésil en 2016
Tennis en février 2016